Очагави́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 115,03 км². Население — 626 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ochagavía 
 Ochagavía

Муниципалитеты Наварры